Speicherbecken bezeichnet:
 Rückhaltebecken, zum Beispiel Regenrückhaltebecken und Hochwasserrückhaltebecken
 das Oberbecken eines Speicher- oder Pumpspeicherkraftwerkes
 den Stauraum einer Talsperre
 Löschwasserspeicher

Siehe auch:
 Stausee
 Reservoir
 Wasserspeicher
 Wasserbehälter (Wasserwirtschaft)
 Hochbehälter
 Zisterne